Landulf ist der Name folgender Personen:

 Landulf von Pisa († 1079), Bischof von Pisa

Herrscher, Fürsten und Bischöfe von Capua und Herzöge und Fürsten von Benevent:
 Landulf I. (Capua) (um 795–843)
 Landulf II. (Capua) (um 825–879)
 Landulf I. (Benevent) = Landulf III. von Capua († 943)
 Landulf II. (Benevent) = Landulf IV. von Capua († 961)
 Landulf III. (Benevent) = Landulf V. von Capua († 968 oder 969)
 Landulf IV. (Benevent) = Landulf VI. von Capua († 982)
 Landulf VII. (Capua) († 1007)
 Landulf V. († 1033), Fürst von Benevent
 Landulf VI. († 1077), Fürst von Benevent

Siehe auch:
 Landolf